«Парк Побе́ды» — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Парк Победы» (станция метро, Москва) — станция Арбатско-Покровской и Солнцевской линий Московского метрополитена.
 «Парк Победы» (станция метро, Санкт-Петербург) — станция Московско-Петроградской линии Петербургского метрополитена.
 «Парк Победы» (станция метро, Казань) — проектируемая станция Савиновской линии Казанского метрополитена.